ARIH2OS () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 3-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 290 амінокислот, а молекулярна маса — 30 424.

Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 3

Некатегоризовані білки